Ádám Pintér (1988), footballeur hongrois
 Friedrich Pinter (né en 1978), biathlète autrichien
 Harold Pinter, (1930 - 2008), écrivain et dramaturge anglais
 József Pintér (1953), joueur d'échecs hongrois
 Jürgen Pinter (1979), fondeur autrichien
 Sándor Pintér (1950), footballeur hongrois
 Sándor Pintér (1952), homme politique hongrois
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois
Patronyme anglais